Dol Guldur bezeichnet:

 Dol Guldur, eine Festung Saurons in der Fantasywelt Arda von J. R. R. Tolkien, siehe Regionen und Orte in Tolkiens Welt #Dol Guldur.
 Dol Guldur (Album), ein Album der österreichischen Band Summoning